Kisiel steht für:
 Kissel (Speise), süßsaure Mehlspeise, die aus Fruchtsaft gekocht wird und entfernt der Roten Grütze ähnelt

Kisiel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Kisiel (1600–1653), polnischer Magnat und Woiwode
 Dominik Kisiel (* 1990), polnischer Fußballtorhüter
 Edward Kisiel (1918–1993), polnischer Priester und Erzbischof 
 Jakub Kisiel (* 1988), polnischer Fußballspieler